Štefan Svitek ist der Name folgender Personen:

*Štefan Svitek (Basketballspieler, 1966) (* 1966), slowakischer Basketballspieler
Štefan Svitek (Basketballspieler, 1977) (* 1977), slowakischer Basketballspieler